Wieleń Północny bezeichnet:
 Wieleń Północny (bis 1945 Filehne Nord), ein Bahnhof in Wieleń in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Wieleń Północny (1927–1937 Deutsch Filehne), ein Ort in der Woiwodschaft Posen, bis 1976 Gemeindesitz; siehe Wieleń#Geschichte; heute:
 Wieleń Północny, der nördliche Stadtteil der Stadt Wieleń in der Woiwodschaft Großpolen
 Gmina Wieleń Północny, eine ehemalige Landgemeinde in der Woiwodschaft Posen; siehe Gmina Wieleń#Geschichte